Obrežje (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Obrežje (Radeče), een plaats in de Sloveense gemeente Radeče